Кубок Фінляндії з футболу 2019 — 65-й розіграш кубкового футбольного турніру в Фінляндії. Титул втретє здобув Ільвес.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня 2019

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 березня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 травня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фінляндії на soccerway
 Кубок Фінляндії на transfermarkt 

2019
Фінляндія
2019 у Фінляндії